Драган Перић (атлетичар) (1964—), југословенски и српски атлетичар
 Драган Перић (књижевник) (1962—2022), српски писац, новинар и историчар